C42 ou C-42 peut désigner :
 Alfa Romeo C42, un monoplace de Formule 1 engagée par l'écurie Alfa Romeo F1 Team Orlen ;
 Citroën C42, la vitrine internationale de Citroën sur les Champs-Élysées à Paris de 2007 à 2012 ;
 Douglas C-42, une version militaire de l’avion de transport américain Douglas DC-2 ;
 NGC 7006, un amas globulaire dans la constellation du Dauphin, noté C42 au Catalogue de Caldwell.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres